Juana la Loca puede referirse a:

 Juana la Loca, película de Vicente Aranda de 2001.
 Juana la loca... de vez en cuando, película de José Ramón Larraz de 1983.
 Juana La Loca, banda argentina de pop rock.
 Juana  I de Castilla, conocida como «Juana la loca», reina de Castilla y madre de Carlos I de España.
 Hilario Cortell, también conocido como «Juana la Loca», cantante, compositor y productor español.